La classe Apollo peut faire référence à deux classes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de 27 frégates construites à la fin du ;
 la , une classe de croiseurs protégés construits à la fin du .

Apollo